СК «Аустрия Клагенфурт» — австрийский футбольный клуб, базирующийся в столице Каринтии Клагенфурте, в настоящее время играющий в чемпионате Австрии по футболу.

История 
Появление клуба ознаменовало конец всех усилий по созданию полностью каринтийской команды для игры в Австрийской футбольной бундеслиге, под давлением правительства штата при Йорге Хайдере. «Аустрия Клагенфурт» была основана в 2007 году, ещё до образования футбольного клуба «Аустрия Кернтен», но начала играть не раньше, «Аустрия Кернтен» была распущена в 2010 году и объединилась с SC St. Stefan. СК «Аустрия Клагенфурт» играет свои домашние матчи на стадионе «Вёртерзее». Клуб перенял традицию бывшей «Аустрии Клагенфурт», основанной в 1920 году, переименованной в 1999 году в ФК «Кернтен», который был распущен в 2009 году.

Достижения 
 Центральная региональная лига
 Победитель: 2014/15

Состав 

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Австрии
Спорт в Клагенфурте